О, Гренада,  — державний гімн Гренади, затверджений в 1974. Написаний Льюїсом Арнольдом Масанто на слова Ірви Мерле Баптисте.

Текст 
 Hail! Grenada, land of ours,
 We pledge ourselves to thee,
 Heads, hearts and hands in unity
 To reach our destiny.
 Ever conscious of God,
 Being proud of our heritage,
 May we with faith and courage
 Aspire, build, advance
 As one people, one family.
 God bless our nation.

Посилання 
 Гімн в інструментальній версії
Національні гімни
Національні символи Гренади
Пісні 1974